Jerzy Feliks Szymański (1909-1995) – oficer
 Jerzy Szymański (1927-2015) – śpiewak, pedagog
 Jerzy Stanisław Szymański – matematyk
 Jerzy Szymański (ur. 1950) – prokurator, były p.o. Prokuratora Krajowego